Bugi-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Bugi-myeon, Jangseong-gun, socken i Jangseong-gun, Södra Jeolla, 
 Bugi-myeon, Cheongju, socken i Cheongju, Norra Chungcheong,